Дорогичин, або Дрогичин:
 Дорогичин — місто в Польщі, у гміні Дорогичин Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства, на річці Західний Буг. Історичний центр Підляшшя, колись руське місто.
 Дорогичин — місто в Білорусі, центр Дорогичинського району Берестейської області.
 Дорогичин — місько-сільська гміна в Польщі, у Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства.
 Дрогичин — залізнична станція в Білорусі.